Spip (stripfiguur), een stripfiguur uit de verhalen van Robbedoes en Kwabbernoot.
 Spip CMS, een Frans open source Content Management Systeem.